Rue de la Fromagerie à Lyon.
 Rue de la Fromagerie à Paris.